Одиночное соревнование в рамках Masters Cup проводится в 31-й раз. В этом году в нём приняло участие 8 теннисистов, ещё двоё прибывали в числе запасных участников и могли в любой момент заменить любого из травмированных участников, если тот не смог бы выйти на игру.

Впервые в истории турнир приняла Португалия.

Густаво Куэртен — победитель турнира.

Посев 

  Марат Сафин (Полуфинал)
  '''Густаво Куэртен (Титул)
  Пит Сампрас (Полуфинал)
  Магнус Норман ''(Группа)

<ol start="5">
  Евгений Кафельников ''(Группа)
  Ллейтон Хьюитт ''(Группа)
  Алекс Корретха ''(Группа)
  Андре Агасси (Финал)

 Сетка 

 Финальные раунды 
{{Турнир4-Теннис3
| RD1=Полуфиналы
| RD2=Финал

| score-width=15
| team-width=160

| RD1-seed01=3
| RD1-team01= Пит Сампрас
| RD1-score01-1=7
| RD1-score01-2=3
| RD1-score01-3=4
| RD1-seed02=2
| RD1-team02= Густаво Куэртен
| RD1-score02-1=65
| RD1-score02-2=6
| RD1-score02-3=6
| RD1-seed03=8
| RD1-team03= Андре Агасси
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04=1
| RD1-team04= Марат Сафин
| RD1-score04-1=3
| RD1-score04-2=3
| RD1-score04-3= 

| RD2-seed01=2
| RD2-team01= Густаво Куэртен
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3='''6
| RD2-score01-4= 
| RD2-score01-5= 
| RD2-seed02=8
| RD2-team02= Андре Агасси
| RD2-score02-1=4
| RD2-score02-2=4
| RD2-score02-3=4
| RD2-score02-4= 
| RD2-score02-5= 
}}

 Групповой раунд Золотистым выделены игроки, занявшие первые два места в своих группах''.

Красная группа 

Примечание: При равенстве выигранных матчей выше стоит тот теннисист, кто победил в личной встрече.

Зелёная группа

Ссылки 
 Сетка турнира

Tennis Masters Cup 2000